Лично-командный чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1957 года проходил с 28 августа по 2 сентября в Москве на Центральном стадионе имени В. И. Ленина. На старт вышли более 800 легкоатлетов, представлявших команды союзных республик и городов Москвы и Ленинграда. На протяжении шести дней были разыграны 38 комплектов медалей (25 у мужчин и 13 у женщин).

Первый чемпионат СССР после Олимпийских игр 1956 года прошёл под знаком смены поколений. В соревнованиях участвовало большое количество молодых спортсменов. Впервые заявили о себе легкоатлеты, которые в будущем станут лидерами национальной сборной. Сразу в 29 дисциплинах произошла смена чемпионов.

Одним из новых героев стал 19-летний прыгун в длину Игорь Тер-Ованесян. За неделю до чемпионата он улучшил рекорд СССР — 7,77 м, после чего выиграл и национальное первенство, пусть и с более скромным результатом (7,57 м). Среди женщин в этом виде отличилась 21-летняя Нина Казьмина, подтвердившая своё лидерство в мировом сезоне — 6,22 м (9 см до национального рекорда, 13 см — до мирового).

Двукратный олимпийский чемпион Владимир Куц всего через год после триумфального выступления в Мельбурне не смог повторить свой успех на всесоюзном уровне. Если в беге на 5000 метров ему по-прежнему не было равных, то на дистанции вдвое длиннее он уступил 0,2 секунды Петру Болотникову.

21-летняя Таисия Ченчик из Челябинска ворвалась в элиту прыжков в высоту, установив новый всесоюзный рекорд — 1,74 м. На тот момент этот результат уступал действующему мировому рекорду всего 2 см.

Бегун из Иркутска Сергей Попов одержал уверенную победу в марафоне и стал первым легкоатлетом в истории страны, преодолевшим на этой дистанции рубеж в 2 часа 20 минут. Его победное время — 2:19.50,0.

В то же время несколько опытных легкоатлетов вновь подтвердили свой высокий класс. Юрий Литуев выиграл бег на 400 метров с барьерами в седьмой раз за последние 8 лет, десятиборец Василий Кузнецов завоевал пятый подряд титул чемпиона СССР, а для метателя молота Михаила Кривоносова победа в Москве оказалась четвёртой подряд (и пятой в сумме).

Экс-рекордсмен мира в стипль-чезе Семён Ржищин проиграл личному (и всесоюзному) достижению менее секунды. Более успешными оказались выступления Веры Крепкиной в беге на 100 метров (11,5) и Владимира Булатова в прыжке с шестом (4,50 м). Они не только стали чемпионами в своих видах, но и повторили рекорды СССР.

Неудачно закончился чемпионат для двух ленинградцев. Юрий Степанов в июле 1957 года стал первым легкоатлетом из Советского Союза — обладателем мирового рекорда в прыжке в высоту (2,16 м). Спустя полтора месяца после того успеха он оказался далёк от своей лучшей формы и уступил золотую медаль Владимиру Ситкину. Оба спортсмена показали одинаковый результат 2,09 м, но по попыткам победителем был объявлен Ситкин.

Товарищ Степанова по команде Ленинграда Владимир Кузнецов за неделю до чемпионата стал первым метателем копья из СССР, преодолевшим 80-метровый барьер: на матче Великобритания — СССР в Лондоне он отправил снаряд на 82 м 89 см. В Москве он довольствовался результатом 76,15 м и вторым местом вслед за призёром Олимпийских игр Виктором Цыбуленко (79,26 м).

Чемпионат СССР по кроссу прошёл отдельно, 27 октября в Москве.

Командное первенство

Призёры

Мужчины 

* Для определения победителя в соревнованиях десятиборцев использовалась старая система начисления очков. Пересчёт с использованием современных таблиц перевода результатов в баллы приведён в скобках.

Женщины

Чемпионат СССР по кроссу 
Лично-командный чемпионат СССР по кроссу 1957 года прошёл 27 октября в Москве. Турнир состоялся впервые после 9-летнего перерыва (предыдущее первенство разыгрывалось в 1948 году). В дальнейшем кроссовый чемпионат Советского Союза проводился ежегодно вплоть до распада страны. Первым победителем возобновлённого первенства среди мужчин стал двукратный олимпийский чемпион 1956 года Владимир Куц, опередивший серебряного призёра более чем на 30 секунд.

Мужчины

Женщины

Литература 
 
 

Август 1957 года
Сентябрь 1957 года
Октябрь 1957 года
1957 год в Москве
Спорт в России в 1957 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
Чемпионаты СССР в 1957 году
1957 год в лёгкой атлетике